Hedrich ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Hedrich (1823–1895), böhmischer Schriftsteller
 Friedrich Hedrich (1914–1944), österreichischer Widerstandskämpfer
 Hans R. Hedrich (1866–1945), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker (DDP)
 Heinrich-Carl Hedrich (1816–1900), deutscher Unternehmer
 Klaus-Jürgen Hedrich (1941–2022), deutscher Politiker (CDU)

 Rainer Hedrich (* 1957), deutscher Biologe und Biophysiker

Siehe auch:
 Hädrich